Sezon 1946/1947 klubu AS Roma.

Sezon 
Roma zajęła dopiero 15. miejsce w Serie A wyprzedzając jedynie cztery inne zespoły.

Rozgrywki 
 Serie A: 15. pozycja

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach